Tianmen est une ville de la province de Hubei en Chine ;
 Tianmen correspond à deux astérismes utilisés en astronomie chinoise;
 Mont Tianmen, montagne du Hunan en Chine.